Китайська Суперліга 2010 — 51-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вчетверте став Шаньдун Лунен Тайшань.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2010
Китай
2010 у китайському спорті